Тудоров — название населённых пунктов на Украине:

 Тудоров (1945—1992 гг. — Фёдоровка) — село в Гусятинском районе Тернопольской области.
 Тудоров — до 1946 г. название села Фёдоровка в Ровненском районе Ровенской области.